Die Weltmeisterschaften im Gewichtheben der Männer existieren seit 1891, die der Frauen seit 1987. Die Organisation und Kontrolle der Durchführung unterliegt dem Gewichtheber-Weltverband International Weightlifting Federation.

Austragungsturnus 
Seit 1937 werden die Weltmeisterschaften jährlich ausgetragen, wobei es aufgrund des Zweiten Weltkriegs zwischen 1939 und 1945 zu einer Aussetzung der Wettbewerbe kam. Lediglich in den Jahren der Olympischen Sommerspiele finden generell keine Weltmeisterschaften statt. Die 1987 eingeführten Frauen-Konkurrenzen stellten hierbei eine Ausnahme dar, bis diese schließlich 2000 Aufnahme in das olympische Programm fanden. Bei den sechs Spielen zwischen 1964 und 1984 besaßen die olympischen Gewichtheber-Wettbewerbe gleichzeitigen WM-Status.

Gewichtsklassen 
Wurde die Anzahl der Gewichtsklassen bei den Männern von 1913 bis 1977 sukzessiv von drei auf zuletzt zehn erhöht, fand 1998 wieder eine Reduzierung der Klassen statt. Dies geschah auf Hinblick der bevorstehenden Olympischen Sommerspiele in Sydney, bei denen das Frauen-Gewichtheben seine Premiere feiern sollte. Derzeit treten die Männer in acht und die Frauen in sieben verschiedenen Gewichtsklassen an (siehe Tabelle).

Liste der Weltmeisterschaften 

* In den Jahren 1964, 1968, 1972, 1976, 1980 und 1984 repräsentierten die Olympischen Spiele gleichzeitig die Weltmeisterschaften.

Ewiger Medaillenspiegel

Medaillenspiegel Mehrkampf 
Diese Liste zeigt die Medaillengewinne der Männer und Frauen nach Nationen von 1891 ab, bis inklusive der Titelkämpfe 2019, auf. Medaillengewinne im Reißen, Stoßen und Drücken sind nicht verzeichnet, also nur die die im Mehrkampf erreicht wurden.

Stand 7. Oktober 2019

* Russland ist rechtlicher Nachfolger der UdSSR.

Medaillenspiegel inklusive Reißen, Stoßen und Drücken 
Diese Liste zeigt die Medaillengewinne der Männer und Frauen nach Nationen zwischen 1891 und 2017, inklusive der Medaillen aus den Wettkämpfen im Reißen, Stoßen und Drücken.

Stand 5. Dezember 2017

Quellen:
 
 Ab den Weltmeisterschaften 2014 die Ergebnisse aus den zugehörigen Artikeln beziehungsweise den IWF-Ergebnisseiten.

Die erfolgreichsten Teilnehmer 
Diese Liste führt die Athleten bzw. Athletinnen mit den meisten WM-Medaillengewinnen im olympischen Zweikampf (bis 1972 Dreikampf) auf. Frauen sind in der Liste bisher noch nicht vertreten.

Weblinks 
 Die Weltmeisterschaften der Männer im Überblick auf Lift Up (englisch)
 
 Weightlifting World Championships Seniors Statistics (PDF; 30,4 MB; englisch)
 IWF-Jahrbücher (englisch)
 Database IWRP

Einzelnachweise 

 
Gewichtheben, Weltmeisterschaften